Николай Тизенгаузен:
 Тизенгаузен, Николай Александрович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; херсонский губернский предводитель дворянства.
 барон Тизенгаузен, Николай Оттович (1827—1891) — тайный советник, прокурор Петроградской судебной палаты, сенатор.